То́маш Кендзёра (; родился 11 июня 1994 года в Сулехуве, Польша) — польский футболист, защитник украинского клуба «Динамо» (Киев) и сборной Польши, выступающий на правах аренды за греческий ПАОК.

Клубная карьера 
Футболом Кендзёра начал заниматься в раннем возрасте, с шести лет стал регулярно тренироваться, а в десять лет поступил в школу футбольного клуба «Лехия» из Зелёна-Гура. В 2010 году он перешёл в «Лех», где первые два сезона играл за вторую команду. С сезона 2012/13 Кендзёра стал играть за основной состав «Леха». 12 июля 2012 года в отборочном матче Лиги Европы против казахстанский «Жетысу» Томаш дебютировал за основной состав. 27 октября в матче против «Ягеллонии» он дебютировал в польской Экстраклассе. 5 мая 2014 года в поединке против «Завиши» Кендзёра забил свой первый гол за «Лех». В 2015 году он помог клубу выиграть чемпионат и завоевать Суперкубок Польши.

Летом 2017 года перешёл в украинский клуб «Динамо» (Киев), подписав контракт на четыре года. 29 июля в матче против львовских «Карпат» он дебютировал в чемпионате Украины. 4 марта 2018 года в поединке чемпионата Украины против луганской «Зари» забил свой первый мяч за «Динамо», отличившись победным голом на 92-й минуте.

В 2022 году из-за событий в Украине был вынужден уехать, и начал тренировки в польском «Лехе».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Польши Кендзёра принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он был капитаном сборной и сыграл в матчах против команд Словакии, Швеции и Англии.

13 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Мексики Кендзёра дебютировал за сборную Польши, проведя все 90 минут.

17 мая 2021 года был включен в официальную заявку сборной Польши главным тренером Паулу Соузой для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года. На турнире на поле не выходил.

9 октября 2021 года отличился своим первым голом за сборную Польши матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против сборной Сан-Марино, поразив верхний угол ворот на 50-й минуте.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи за сборную 

Итого: 26 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи / 12 побед, 6 ничья, 8 поражений.

Достижения 
 «Лех»
 Чемпион Польши: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Польши (2): 2015, 2016

 «Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины: 2020/21
 Обладатель Кубка Украины (2): 2019/20, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Украины (3): 2018, 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Динамо Киев»

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ПАОК